1952 Голяма награда на Нидерландия е 1-вото за Голямата награда на Нидерландия и седми кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 17 август 1952 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия